El nombre científico Agaricus aureus  puede referirse a:
 Agaricus aureus Batsch, 1783, sinónimo del hongo Amanita caesarea (Scop.) Pers. 1801, conocida comúnmente como "oronja" o "amanita de los césares".
 Agaricus aureus (Pers.) Pers., 1801, sinónimo del hongo Russula aurea Pers. 1796, comúnmente conocida como "rúsula dorada".
 Agaricus aureus Matt., 1777, sinónimo del hongo Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire 1928.
 Agaricus aureus (Massee) F.M. Bailey, 1913, sinónimo del hongo Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer, 1961.